Финал Кубка Бельгии по футболу 2012/2013 состоялся 9 мая 2013 года. «Генк» переиграл «Серкль Брюгге» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2013
Бельгия
Матчи ФК «Генк»
Матчи ФК «Серкль Брюгге»
События 9 мая
Май 2013 года
Спорт в Бельгии в 2013 году
Спортивные соревнования в Брюсселе